Tzipi est dérivé de Tzipora et peut désigner:

 Tzipi Hotovely, femme politique israélienne
 Tzipi Livni, femme politique israélienne
 Tzipi Obziler, femme sportife israélienne

Prénom féminin